Jovellana är ett släkte av toffelblomsväxter. Jovellana ingår i familjen toffelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Toffelblomsväxter
Jovellana